Miejscowości w USA:
 Manistee – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
Gminy w USA:
 Manistee (ang. Manistee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Manistee (ang. Manistee County) – w stanie Michigan